Речкалова:
 Речкалова — деревня в Свердловской области (Россия).
 Речкалова, Дарья Андреевна — российская самбистка и дзюдоистка.